Caryville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Caryville (Florida), im Washington County
 Caryville (Massachusetts), im Norfolk County
 Caryville (Tennessee), im Campbell County
 Caryville (Wisconsin), im Dunn County